Tanjung Binga är en udde i Indonesien. Den ligger i den västra delen av landet,  km norr om huvudstaden Jakarta.

Terrängen inåt land är varierad.  Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Indonesien